

P 
 P — літера латинської абетки.
 P — хімічний символ Фосфору.
 P — клас складності
 P — символ, яким позначається амінокислота пролін

p 
p — глухий губно-губний проривний приголосний звук.